Hermsdorf ist der Name folgender Gemeinden in Deutschland:

 Hermsdorf (bei Ruhland), Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Hermsdorf/Erzgeb., Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hermsdorf (Thüringen), Stadt im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Hermsdorf ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:
 Berlin-Hermsdorf, Ortsteil von Berlin im Bezirk Reinickendorf
 Hermsdorf (Münchehofe), Ortsteil der Gemeinde Münchehofe im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Hermsdorf (Hohe Börde), Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Hermsdorf (Gera), Ortsteil der Stadt Gera, Thüringen
Sachsen:
 Hermsdorf (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln im Landkreis Mittelsachsen
 Hermsdorf (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg im Landkreis Leipzig
 Hermsdorf (Bernsdorf), Ortsteil der Gemeinde Bernsdorf im Landkreis Zwickau
 Hermsdorf/Spree, Ortsteil der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen
 Hermsdorf (Ottendorf-Okrilla), Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen
 Hermsdorf am Wilisch, Ortsteil der Stadt Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hermsdorf (Rosenthal-Bielatal), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal-Bielatal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hermsdorf (Rossau), Ortsteil der Gemeinde Rossau im Landkreis Mittelsachsen
 Hermsdorf (Zettlitz), Ortsteil der Gemeinde Zettlitz im Landkreis Mittelsachsen
 Hermsdorf (Wüstung), Wüstung im Landkreis Meißen

Hermsdorf ist der Name folgender Orte in anderen Ländern:

Österreich:
 Hermsdorf (Gemeinde Kumberg), Rotte in der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Polen: 
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Hermsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Cegłowo in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński
 Hermsdorf, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Osiek (Godkowo) in der Gmina Godkowo, Powiat Elbląski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Jerzmanowa, Gemeinde im Powiat Głogowski
 Skarbimierz, Gemeinde im Powiat Brzeski
 Sobieszów (Hermsdorf am Kynast), Stadtteil von Jelenia Góra
 Sobięcin (Wałbrzych), Stadtteil von Wałbrzych
 Jerzmanice-Zdrój (Bad Hermsdorf an der Katzbach), Ortschaft in der Gemeinde Złotoryja, Powiat Złotoryjski
 Jarkowice (Hermsdorf städtisch), Ortschaft in der Gemeinde Lubawka im Powiat Kamiennogórski
 Dolina (Szczytna), Ortsteil der Gemeinde Szczytna im Powiat Kłodzki
 Jerzmanki, Ortschaft der Gemeinde Zgorzelec
 Kowalów (Wiązów), Dorf in der Landgemeinde Wiązów (Wansen) im Powiat Strzeliński
 Woiwodschaft Lebus:
 Chomętowo (Hermsdorf), Dorf in der Landgemeinde Dobiegniew, Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Russland:
 Hermsdorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1947: Pogranitschny (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad

Tschechien:
 Heřmánkovice, Gemeinde im Okres Náchod
 Heřmanice u Frýdlantu (Hermsdorf in Böhmen), Gemeinde im Okres Liberec
 Heřmánky (Libavá) (Hermsdorf in Mähren), untergegangener Ort im Bodenstädter Ländchen, Okres Olomouc
 Heřmánky nad Odrou (Klein Hermsdorf in Mähren), Ort im Okres Nový Jičín
 Heřmanice u Oder (Groß Hermsdorf in Mähren), Ort im Okres Nový Jičín

Hermsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Hermsdorf (* 1902), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Anton Georg Karl von Bock und Hermsdorf (1798–1866), deutscher Beamter
 Hans Hermsdorf (1914–2001), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Hermsdorf (1929–2006), deutscher Germanist
 Rudolf Hermsdorf (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Steffan Hermsdorf (* um 1480 – nach 1544), sächsischer Bildschnitzer und Bildhauer
 Uwe Hermsdorf (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz
 Hermsdorfer Kreuz, Autobahnkreuz in Thüringen
 Hermsdorf in der Mark
 Großhermsdorf
 Kleinhermsdorf
 Rittergut Hermsdorf
 Hermersdorf
 Hermesdorf